Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по санному спорту проходили на XV зимних Олимпийских играх в Олимпийском парке «Канада» в с Калгари. Было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили 15 18 и 19 февраля. Соревнования в санях одиночках и у мужчин и у женщин состояли из 4 заездов, в санях-двойках у мужчин из двух. Победитель определялся по сумме времени во всех заездах.

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Результаты

Мужчины

Одиночки

Двойки

Женщины

Одиночки

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Санный спорт на Олимпийских играх
Международные соревнования по санному спорту в Канаде